Täckholm är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Gunnar Täckholm (1891–1933), svensk botaniker
 Jenny Täckholm (1906–1991), svensk politiker
 Ulf Täckholm (1907–1975), svensk antikhistoriker
 Vivi Täckholm (1898–1978), svensk botaniker

Svenska efternamn